Confiance peut faire référence à :

 Confiance, un état d'esprit accordé à une personne, à soi-même, à la conjoncture ou au futur ;

 Confiance, le soutien donné à un gouvernement par une majorité d'élus composant le Parlement ;

 Confiance, roman d'Henry James ;
 Confiance, album de Michel Rivard ;
 Confiance, épisode de la saison 8 de la série télévisée X-Files ;
 La Confiance, navire de Robert Surcouf ;
 la classe La Confiance, une classe de patrouilleurs légers guyanais (PLG).
 Jésus, j’ai confiance en Toi est une image très populaire représentant la Miséricorde Divine
 Rick Yves Confiance (né en 1994), haltérophile seychellois.